Сонгаи — народ в Западном Судане, создатель средневекового государства Сонгаи.
 Сонгаи — средневековое государство в Западном Судане.
 Сонгаи — язык народа Сонгаи, входящий в нило-сахарскую языковую семью.